В статье представлен список футбольных клубов Аргентины по числу выигранных титулов. В нём перечислены все Аргентинские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из существующих в настоящее время или существовавших ранее основных национальных турниров (Чемпионат Аргентины, Кубок Аргентины, Суперкубок Аргентины, Кубок Профессиональной лиги), признанных КОНМЕБОЛ южноамериканских турниров (включая Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок, Кубок КОНМЕБОЛ, Суперкубок Либертадорес, Кубок Меркосур, Рекопа Южной Америки, Золотой Кубок, Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес) или межконтинентальных клубных турниров (Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира ФИФА).

История

Титулы 
Принятые сокращения

Национальные соревнования
ЧА = Чемпионат Аргентины по футболу
КА = Кубок Аргентины по футболу
КСЛ= Кубок Суперлиги
КПЛ= Кубок Профессиональной лиги
СКА = Суперкубок Аргентины по футболу

Основные континентальные турниры
КЛ = Кубок Либертадорес
ЮК = Южноамериканский кубок
КК = Кубок КОНМЕБОЛ
СКЛ = Суперкубок Либертадорес
Прочие континентальные турниры
РЮА = Рекопа Южной Америки
КМ = Кубок Меркосур
ЗК = Золотой Кубок
КОСКЛ = Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес

Основные межконтинентальные турниры
МКК = Межконтинентальный кубок
КЧМ = Клубный чемпионат мира ФИФА
Прочие межконтинентальные турниры
МАК = Межамериканский кубок

По клубам 

Примечания. В таблице учтены как результаты профессиональных чемпионатов Аргентины по футболу, так и турниров любительского периода. В качестве кубков Аргентины учтены турниры 1958 Copa Suecia, 1969—1970 Copa de Argentina, 1993 Copa Centenario de la AFA, 2012/2013-2018/2019 Copa Argentina.

По городам

По провинциям

Примечания 

Аргентина по трофеям
 
Аргентина по трофеям